Homonymies « complètes » (même prénom) :
John Montagu (4e comte de Sandwich) (1718-1792), un diplomate et un amiral britannique de la flotte du roi de Grande-Bretagne George III ;
John Montagu (5e comte de Sandwich) (1744-1814), un pair britannique et un homme politique conservateur.

Homonymies partielles :
George John Montagu (6e comte de Sandwich) (1773-1818) ;
John William Montagu (7e comte de Sandwich) (1811-1884) ;
John Edward Hollister Montagu (11e comte de Sandwich) (né en 1943).